Уильям Парсонс (): Парсонс, Уильям, 3-й граф Росс (1800—1867) — британско-ирландский астроном и общественный деятель.
  (1873—1918) — британский офицер.
 Парсонс, Уильям Стерлинг (1901—1953) — американский военно-морской деятель; контр-адмирал.